Giorgio Costantini (1940), calciatore italiano
Giorgio Costantini (1962), bobbista italiano
Giorgio Costantini (1911-1997), attore e sceneggiatore italiano
Giorgio Costantini (?), musicista italiano
Giorgio Costantini (?), giocatore di baseball italiano